Самуил Давидович Глуховский, известен также под именем Семён и в варианте отчества Давыдович (1911, Речица, Минская губерния — ) — советский журналист, писатель и драматург.

Биография 
Родился 11 января (по другим данным, 23 января) 1911 года в Речице (ныне в Гомельской области Белоруссии) в еврейской семье. По воспоминаниям земляка Натана Гутова, у Самуила было две сестры и три брата, отец был старостой синагоги.

С детства увлекался литературой и в 16-летнем возрасте приехал в Москву учиться на писателя. В Литературный институт не был принят по малолетству и год отработал автослесарем вциковского гаража (размещавшегося в здании манежа). В 1928 году по комсомольской путёвке был направлен в Монголию на строительство автозавода. Во время восстания лам охранял советское посольство в Улан-Баторе.

В 1936 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Член ВКП(б) с 1941 года. Сотрудничал в газете ОСОАВИАХИМа.

Участник Великой Отечественной войны. С 24 июня 1941 служил в особом отделе НКВД, писал листовки. С сентября 1942 года — корреспондент-организатор в газете «Мужество» 27-й армии, майор. В одной из частей познакомился с командиром взвода, имевшим высшее литературное образование — будущим известным писателем Сергеем Смирновым — и способствовал переводу его в редакцию газеты. По мнению А. П. Нилина, таким образом Глуховский спас Смирнову жизнь.

Награждён двумя орденами Отечественной войны II степени (1945, 1985), орденом Красной Звезды (1944), медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

После демобилизации работал журналистом. Член Союза писателей СССР с 1958 года. Лауреат премий Союза писателей СССР и ВЦСПС (1972).

Похоронен в колумбарии Ваганьковского кладбища.

Сыновья — инженер и писатель Геннадий Глуховский (1936—2016), инженер Аркадий Глуховский (род. 1942), специалист по автоматизированным системам.

Библиография 
По данным биобиблиографического справочника «Писатели Москвы», дополнено по каталогу РГБ:

Проза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — очерки о подвигах патриотов Осоавиахима.
  — рассказы.
 
  — о лётчике Герое Советского Союза Л. Г. Белоусове.
 
  — очерки.
  — об испытании на выносливость вездехода «ГАЗ-69» в Индонезии.
 
 
  — о П. И. Баранове.
  — включает повести «Не забывай зарю», «Суровая судьба».

Драматургия

Литературная редакция

Примечания 

Родившиеся в Минской губернии
Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища